Несколько топонимов в Белоруссии называются На́рочь:

 Нарочь (озеро)
 Нарочь (река)

Белоруссия 
 Минская область
 Нарочь — деревня, Нарочанский сельсовет Вилейского района.
 Нарочь — курортный посёлок в Мядельском районе.
 Нарочь — агрогородок, Нарочский сельсовет Мядельского района.

См. также 
 Нарочь (сыр) — мягкий сыр в СССР